Everything kan syfta på:

 Everything (datorspel) - ett simulationsspel
 Everything (låt) – en låt från 2018 av Sebastian Walldén
 Everything (musikalbum) – ett album av Belle Perez
 Everything (sång) – en låt av Anna Vissi